Eredivisie (mannenhandbal) 1997/98
 Eredivisie (vrouwenhandbal) 1997/98